Fender (merk), een bekend merk van muziekapparatuur
Fender (scheepvaart), een stootkussen gebruikt in havens